Mistrzostwa Świata w Unihokeju Mężczyzn U19 2009 – 5. edycja międzynarodowego turnieju o tytuł mistrza świata organizowanego przez Międzynarodową Federację Unihokeja (IFF) która trwała od 6 do 10 maja 2009 roku w Turkuu, w Finlandii. Brązowy medal przypadł reprezentacji Szwajcarii. Złoty medal zdobyła reprezentacja Szwecji, srebrny Finlandii.

Faza grupowa

Grupa A 
Tabela

Wyniki

Grupa B 
Tabela

Wyniki

Faza pucharowa

mecz o 7 miejsce

mecz o 5 miejsce

Półfinały

Brązowy medal

Final

Ranking końcowy

Tabela końcowa

Przypisy 

Mistrzostwa świata juniorów w unihokeju
2009 w unihokeju
2009 w Finlandii
Sport w Turku (Finlandia)
Unihokej w Finlandii